Флаг городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4960.

Флаг городского поселения Кубинка составлен на основании герба городского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное лазоревое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с зелёной полосой в 1/4 ширины полотнища вдоль нижнего края. Посередине полотнища — белый скачущий всадник в одеянии и снаряжении русского драгуна периода Отечественной войны 1812 года, держащий обнажённый палаш на руку. Это изображение частично перекрывает зелёную полосу».

Обоснование символики 
История городского поселения Кубинка, в которое кроме города Кубинка входят село Крымское, 19 деревень и 3 посёлка, неразрывно связана с ратной славой России, героическими событиями Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

После знаменитой Бородинской битвы отступление русской армии прикрывал арьергард под командованием боевого генерала Милорадовича.  года село Крымское стало местом крупного арьергардного сражения, которое продолжалось около пяти часов. Русские пехотинцы и кавалеристы приняли удар передовых частей армии Наполеона — 3 пехотных дивизий и кавалерийского корпуса Иоахима Мюрата. В ходе ожесточённых боев противник потерял часть итальянской гвардии, полностью или частично несколько полков. Потери русского арьергарда составили около 2000 человек. Все солдаты и офицеры сражались с большим воодушевлением и храбростью. Среди отличившихся был Московский драгунский полк. После этого сражения противник дал русской армии спокойно уйти в Москву.

Новые кровопролитные бои на территории городского поселения Кубинка развернулись осенью—зимой 1941 года. В начале декабря немецко-фашистские войска, развивая наступление, вышли к Кубинке с юга. У деревни Акулово произошёл ожесточённый бой, в результате которого противник был остановлен, а затем изгнан с захваченной земли.

Сегодня город Кубинка известен существующим с 1978 года танковым музеем с уникальными экспонатами, танковым испытательным полигоном, лётными пилотажными группами, в том числе знаменитыми группами «Стрижи» и «Русские Витязи».

Флаг городского поселения Кубинка отражает его славную историю и современность.

Белый скачущий всадник символизирует связь поколений защитников России, героические подвиги предков. Он также указывает на преемственность бронетанковых частей кавалерийским (перед Великой Отечественной войной многие кавалерийские дивизии переформировывались в танковые).

Зелёная полоса показывает лесные богатства и плодородность земли Кубинки.

Лазурь символизирует чистое небо, воздух.

Примечания